Abierto Mexicano steht für folgende Tennisturniere:

 ATP Acapulco, Herrenturnier in Acapulco (seit 2001)
 ATP Los Cabos, Herrenturnier in Los Cabos (seit 2016)
 ATP Mexico-Stadt, Herrenturnier in Mexiko-Stadt (1993–2000)
 WTA Acapulco, Damenturnier in Acapulco (seit 2001)